Somuncu ([soˈmund͡ʒu]) ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Somuncu Baba (Hamîdüddin Aksarây; 1331–1412), türkischer Lehrer und Gelehrter
 Serdar Somuncu (* 1968), deutscher Kabarettist, Autor und Regisseur